Osoby o tym nazwisku:
 Augustin Jianu – rumuński informatyk i urzędnik państwowy
 Florin Jianu –  rumuński menedżer i działacz gospodarczy,
 Vlad-Cristian Jianu – rumuński szachista